|-
| 182901 - || || 10 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182902 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182903 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182904 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182905 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182906 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182907 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182908 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182909 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182910 - || || 2 de març de 2002 || Uccle || Uccle
|-
| 182911 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182912 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182913 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182914 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182915 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182916 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182917 - || || 12 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182918 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182919 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182920 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182921 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182922 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182923 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182924 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182925 - || || 12 de març de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 182926 - || || 20 de març de 2002 || Mauna Kea || B. J. Gladman, J. J. Kavelaars, A. Doressoundiram
|-
| 182927 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182928 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182929 - || || 20 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182930 - || || 21 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182931 - || || 4 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 182932 - || || 4 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182933 - || || 6 d'abril de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 182934 - || || 8 d'abril de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 182935 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182936 - || || 4 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 182937 - || || 4 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182938 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182939 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182940 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182941 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182942 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182943 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182944 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182945 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182946 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182947 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182948 - || || 10 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182949 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182950 - || || 14 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182951 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || M. White, M. Collins
|-
| 182952 - || || 18 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182953 - || || 21 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182954 - || || 3 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182955 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182956 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182957 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182958 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182959 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182960 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182961 - || || 4 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182962 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182963 - || || 6 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182964 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182965 - || || 29 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 182966 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182967 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182968 - || || 7 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182969 - || || 29 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182970 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182971 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182972 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182973 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182974 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182975 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182976 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182977 - || || 14 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182978 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182979 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182980 - || || 13 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 182981 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182982 - || || 6 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182983 - || || 5 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182984 - || 2002 OV || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182985 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182986 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182987 - || || 18 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182988 - || || 19 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182989 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182990 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182991 - || || 30 de juliol de 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 182992 - || || 16 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182993 - || || 4 d'agost de 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung
|-
| 182994 - || || 5 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 182995 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182996 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182997 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182998 - || || 5 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 182999 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183000 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

2